Pianoconcert nr. 3 (Adler)
 Pianoconcert nr. 3 (Balada)
 Pianoconcert nr. 3 (Bartók)
 Pianoconcert nr. 3 (Beethoven)
 Pianoconcert nr. 3 (Bowen)
 Pianoconcert nr. 3 (Goloebev)
 Pianoconcert nr. 3 (Kabalevski)
 Pianoconcert nr. 3 (Merikanto)
 Pianoconcert nr. 3 (Mozart)
 Pianoconcert nr. 3 (Prokofjev)
 Pianoconcert nr. 3 (Rachmaninov)
 Pianoconcert nr. 3 (Rautavaara)
 Pianoconcert nr. 3 (Saint-Saëns)
 Pianoconcert nr. 3 (Tsjerepnin)
 Pianoconcert nr. 3 (Tsjaikovski)
 Pianoconcert nr. 3 (Williamson)